Мурованка — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Мурованка — деревня в Щучинском районе Гродненской области.
 Мурованка — деревня в Логойском районе Минской области.